

Cinema 
 Kidnapped – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 Kidnapped – cortometraggio del 1917 diretto da George W. Terwilliger (George Terwilliger)
 Kidnapped – film del 1917 diretto da Alan Crosland
 Kidnapped – film del 1935 diretto da Lau Lauritzen Sr. e Alice O'Fredericks
 Il vascello maledetto (Kidnapped) – film del 1938 diretto da Otto Preminger
 La volpe rossa (Kidnapped) – film del 1948 diretto da William Beaudine
 Il ragazzo rapito (Kidnapped) – film del 1960 diretto da Robert Stevenson
 Il ribelle di Scozia (Kidnapped) – film del 1971 diretto da Delbert Mann
 Rapimento (Kidnapped) – film del 1987 diretto da Howard Avedis
 Kidnapped: The Elizabeth Smart Story – film del 2003 diretto da Bobby Roth
 Kidnapped - Il rapimento (The Chumscrubber) – film del 2005 diretto da Arie Posin

Letteratura 
 Il ragazzo rapito (Kidnapped) – romanzo di Robert Louis Stevenson del 1885

Televisione 
 Kidnapped – serie televisiva statunitense